Les mygales ou « araignées mygalomorphes » forment un sous-ordre des araignées. Ce nom peut également désigner :
 Mygale.org, ancien hébergeur Web gratuit ;
 Mygale Concept, constructeur français de voitures de course ;
 Mygale, roman de Thierry Jonquet.